Cantonul Saint-Benin-d'Azy este un canton din arondismentul Nevers, departamentul Nièvre, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Anlezy || align="right" | 290|| align="right" | 58270 || align="right" | 58006
|-
| Beaumont-Sardolles || align="right" | 121|| align="right" | 58270 || align="right" | 58028
|-
| Billy-Chevannes || align="right" | 341|| align="right" | 58270 || align="right" | 58031
|-
| Cizely || align="right" | 55|| align="right" | 58270 || align="right" | 58078
|-
| Diennes-Aubigny || align="right" | 107|| align="right" | 58340 || align="right" | 58097
|-
| La Fermeté || align="right" | 622|| align="right" | 58160 || align="right" | 58112
|-
| Fertrève || align="right" | 117|| align="right" | 58270 || align="right" | 58113
|-
| Frasnay-Reugny || align="right" | 69|| align="right" | 58270 || align="right" | 58119
|-
| Limon || align="right" | 171|| align="right" | 58270 || align="right" | 58143
|-
| Montigny-aux-Amognes || align="right" | 545|| align="right" | 58130 || align="right" | 58176
|-
| Saint-Benin-d'Azy || align="right" |  || align="right" | 58270 || align="right" | 58232
|-
| Saint-Firmin || align="right" | 149|| align="right" | 58270 || align="right" | 58239
|-
| Saint-Jean-aux-Amognes || align="right" | 463|| align="right" | 58270 || align="right" | 58247
|-
| Saint-Sulpice || align="right" | 469|| align="right" | 58270 || align="right" | 58269
|-
| Trois-Vèvres || align="right" | 241|| align="right" | 58260 || align="right" | 58297
|-
| Ville-Langy || align="right" | 289|| align="right" | 58270 || align="right" | 58311
|}
 
 

Cantoane în Nièvre